USS Houston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Houston (AK-1) 
 USS Houston (CA-30) 
 USS Houston (CL-81) 
 USS Houston (SSN-713)

Houston